Jacobs:
  — нидерландская и немецкая фамилия.
  — английская фамилия.
 «Jacobs» — марка кофе.